Als Souveränitätsrat wurde bezeichnet
das kollektive Staatsoberhaupt des Irak von 1958 bis 1963, siehe Souveränitätsrat (Irak)
das kollektive Staatsoberhaupt des Sudan 1956–1958 und 1964–1969, siehe Souveränitätsrat (Sudan)
gelegentlich auch der Souveräne Rat des Malteserordens